Support har flere betydninger:
 Support – et band, der spillede til punkfestivalen Concert Of The Moment i 1979
 Supportband – et band der ved en koncert ikke spiller som hovednavnet
 Supporter – en fanatiker eller tilhænger af eksempelvis en fodboldklub, en musikgruppe eller en stor personlighed